Высокинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Высокинский сельсовет — Воронежская область, Лискинский район.
 Высокинский сельсовет (упразднён) — Курская область, Глушковский район.
 Высокинский сельсовет — Мордовия, Кадошкинский район.
 Высокинский сельсовет — Орловская область, Мценский район.
 Высокинский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Высокинский сельсовет — Самарская область, Пестравский район.
 Высокинский сельсовет — Тверская область, Нелидовский район.